Nikulin oder Nikulina (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Nikulin (* 1985), russischer Eishockeyspieler

 Igor Jurjewitsch Nikulin (1960–2021), russischer Leichtathlet
 Ilja Wladimirowitsch Nikulin (* 1982), russischer Eishockeyspieler
 Jewdokija Andrejewna Nikulina (1917–1993), sowjetische Pilotin

 Lew Weniaminowitsch Nikulin (1891–1967), russischer Schriftsteller
 Marina Anatoljewna Nikulina († 2015), sowjetische Volleyballspielerin
 Sergei Nikolajewitsch Nikulin (* 1951), sowjetischer Fußballspieler
 Waleri Wiktorowitsch Nikulin (* 1969), russischer Eishockeyspieler

Nikulin steht für:
 (4434) Nikulin, Asteroid des Hauptgürtels
 Nikulin-Zirkus